Las siglas SAT pueden aludir, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

 Servicio de Asistencia Técnica;
 en algoritmia, el problema de satisfacibilidad booleana;
 SAT Reasoning Test, antes conocido como Scholastic Aptitude Test o Scholastic Assessment Test, una prueba estandarizada frecuentemente usada para seleccionar el ingreso a la educación superior en los Estados Unidos;
 Sennacieca Asocio Tutmonda, organización esperantista;
 Servicio de Administración Tributaria de México;
 Servicio de Administración Tributaria de Lima, de Perú; 
 Sindicato Andaluz de Trabajadores, sindicato nacionalista andaluz de izquierdas;
 Sindicato Andorrano de Trabajadores, organización sindical de Andorra;
 Sociedad Agraria de Transformación;
 Equipo Especial de Asalto (del inglés Special Assault Team), unidad de operaciones especiales de la policía japonesa;
 Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.

Acrónimos